Villa des Roses (roman), een roman van Willem Elsschot
Villa des Roses (film), een verfilming van deze roman
Villa des Roses (televisieserie), een televisieserie over deze roman